Argila
Lama

Geografia 
Barro (Pontevedra) — município da Espanha

Brasil 
Barro (Ceará) — município
Barro (Recife) — bairro

Portugal 
Barrô (Águeda) — antiga freguesia
Barrô (Resende) — freguesia

Desambiguações de topônimos